

Codici 
 MIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mainoru (Australia)

Altro 
 Miz – nome d'arte della cantante giapponese Mizuki Watanabe
 The Miz – pseudonimo del wrestler statunitense Mike Mizanin